Steamboat steht für
Steamboat, Ort im Apache County im US-Bundesstaat Arizona
Steamboat-Geysir im Yellowstone-Nationalpark
Steamboat Springs Stadt im US-Bundesstaat Colorado
Steamboat Willie, Zeichentrickfilm 
Steamboat Bill, jr., Stummfilmkomödie
Ricky Steamboat, Wrestler
North River Steamboat, Dampfschiff 

Siehe auch:
Steamboat Rock
Steamboat Island
Steamboat House 
Pawtucket Steamboat Company 
Dampfschiff (Begriffsklärung)
Dampfboot (Begriffsklärung)